Drenckhahn ist der Familienname von:

Detlev Drenckhahn (* 1944), deutscher Professor für Anatomie
Friedrich Drenckhahn (1894–1977), deutscher Mathematiker, Pädagoge, Didaktiker, Hochschullehrer und Bildungsreformer

Siehe auch:
 Drenckhahn & Sudhop, ein Bauunternehmen in Braunschweig
 Drenckhan
 Drenkhahn